Qihe bezeichnet:

 Qihe (齐河县), Kreis der Stadt Dezhou in der chinesischen Provinz Shandong
 Qihe (Gucheng) (七河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gucheng in der chinesischen Provinz Yunnan
 Qihe (Taoyuan) (漆河镇), Großgemeinde im Kreis Taoyuan in der chinesischen Provinz Hunan
 Qihe (Xiayi) (歧河乡), Gemeinde im Kreis Xiayi in der chinesischen Provinz Henan